Sankt Pankraz (Italiaans: San Pancrazio), een gemeente in de provincie Bozen-Zuid-Tirol, regio Trentino-Zuid-Tirol, Italië
 San Pancrazio (Florence), een kerk in Florence
 San Pancrazio (Genua), een kerk in Genua
 San Pancrazio (Rome), een titeldiaconie in Rome
 San Pancrazio (provincie Arezzo), een frazione in de gemeente Bucine, provincie Arezzo, regio Toscane, Italië
 San Pancrazio (provincie Florence), een frazione in de gemeente San Casciano in Val di Pesa, provincie Florence, regio Toscane, Italië
 San Pancrazio (provincie Ravenna), een frazione in de gemeente Russi, provincie Ravenna, regio Emilia-Romagna, Italië

Zie ook 
 Sankt Pankraz (doorverwijspagina)